Pedro I de Portugal (Coímbra, 8 de abril de 1320-Estremoz, 18 de enero de 1367)  fue rey de Portugal. Era hijo del rey Alfonso IV de Portugal y de Beatriz de Castilla. Es conocido por su relación con Inés de Castro.

Nacido durante el reinado de su abuelo Dionisio I, su padre Alfonso subió al trono en 1325. Pedro, por ese entonces príncipe heredero, estaba casado con Constanza Manuel de Villena, pero se enamoraría de una de las doncellas de su mujer, Inés de Castro (de la Casa de Castro y emparentada con los reyes de Castilla). La relación comenzó a ser notoria y mal aceptada por Alfonso IV y la corte, que temían la influencia castellana en el reino y la posible anexión de Portugal a Castilla. Al fallecer la infanta Constanza en 1349, Pedro se instala en el palacio de Albuquerque con Inés de Castro (en total tendrían cuatro hijos).  

En 1355 Inés fue asesinada en el marco de un complot montado entre la corte y la corona, durante un conflicto dinástico que culminaría más tarde en el interregno de 1383-1385. Tres consejeros de su padre, Pedro Coelho, Diego López Pacheco y Álvaro Gonçalves, fueron los principales implicados (señalados como los más incisivos en presionar al rey para que se la asesinase). 

Después de la muerte de Inés de Castro, el infante heredero Pedro se levantó en armas contra su padre (teniendo a la familia Castro como aliados), se puso al frente de un ejército, rodeó la ciudad de Oporto durante dos semanas y devastó el país entre los ríos Duero y Miño. La reconciliación entre padre e hijo llegó solo a principios de 1357, cuando el enfermo Alfonso IV delegó gran parte de su poder al príncipe heredero.

En plena guerra civil el infante Pedro comenzó una relación amorosa con la plebeya lisboeta (o gallega) Teresa Gille Lourenço. De esta relación nació el 11 de abril de 1357 un hijo ilegítimo llamado Juan, el cual en el futuro sería rey de Portugal y fundador de la Dinastía de Avís. Ya que no podía ser criado en la Corte, por encargo de su padre el infante Pedro, Juan fue criado y educado por su abuelo materno, el mercader Lourenço Martins da Praça.

Al suceder a su padre en la corona en mayo de 1357, reveló un casamiento encubierto con Inés, datado en 1354, y manifestó su intención de que fuera proclamada reina de Portugal en una ceremonia oficial. También se ocupó de ajusticiar a los principales implicados. A Coelho, que había sido tutor de Pedro I, se le arrancó el corazón por el pecho y a Gonçalves por la espalda. El único que logró escapar, asentándose como ricohombre en el Reino de Castilla fue Diego López Pacheco (en 1361 Pedro le perdonaría la vida).

Durante su reinado realizó reformas institucionales para liberar a la corona de la intervención papal y de la Iglesia. Su esposa Constanza era una princesa castellana, hija del Príncipe de Villena; tal vez por esa razón Pedro se unió a una invasión del Reino de Castilla planeada por la Corona de Aragón.

En 1364 su hijo ilegítimo Juan, de siete años, fue consagrado maestre de la Orden de Avís.

A su muerte en el año 1367 le sucedió en el trono su hijo Fernando I de Portugal.

Matrimonios e hijos 
Fue prometido en matrimonio con Blanca de Castilla, hija del infante Pedro de Castilla, prima del rey Alfonso XI y nieta de Sancho IV y María de Molina. Sin embargo, debido a su debilidad e incapacidad, el infante renunció a casarse con ella.

En el año 1340 contrajo matrimonio con  Constanza Manuel de Villena (1316-1349), hija de Juan Manuel, príncipe de Villena. De esta unión nacieron cuatro hijos:
 María, (Évora, 6 de abril de 1342-1375/85) que se casó el 3 de febrero de 1354 con el infante Fernando de Aragón, marqués de Tortosa y señor de Albarracín,  e hijo del rey Alfonso IV de Aragón y de su segunda esposa, Leonor de Castilla;
 Luis de Portugal que nació en 1344 y que solo viviría ocho días; 
 Fernando (1345-1383), que fue el futuro rey Fernando I de Portugal; 
 Una hija, posiblemente llamada María, nacida en 1349 y fallecida poco después.

En el año 1354 se casó secretamente con la noble gallega Inés de Castro (1320-1355), con la cual tuvo cuatro hijos:
 Alfonso, muerto poco después de su nacimiento;
Beatriz (1347-1381), quien se casó con el infante Sancho de Castilla, hijo de Alfonso XI y conde de Alburquerque y Haro;
 Juan (1349-c. 1397), duque de Valencia de Campos;  
 Dionisio (1354-c. 1403), señor de Cifuentes. 

De sus relaciones con Teresa Gille Lourenço nació un hijo ilegítimo:

 Juan I de Portugal (1357-1433), rey de Portugal, fundador de la Dinastía de Avís y maestre de la Orden de Avís.

Ancestros

Notas y referencias

Bibliografía 

 
 
 

Nacidos en Coímbra
Fallecidos en Estremoz
Reyes de Portugal del siglo XIV (casa de Borgoña)
Infantes de Portugal del siglo XIV (casa de Borgoña)